Hemiblossia är ett släkte av spindeldjur. Hemiblossia ingår i familjen Daesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Hemiblossia